Annette Schneider, née en 1932 à Sainte-Croix, est une écrivaine et politicienne vaudoise.

Biographie 
Durant sa jeunesse, Annette Schneider se prête à plusieurs emplois afin d'aider sa famille qui vit les conséquences de la seconde guerre mondiale. À l'âge de l'adolescence, elle est admise dans une école spécialisée pour employés de bureau.

Elle rentre dans le monde du travail en tant que secrétaire d’avocat, puis comme co-responsable de l’établissement horticole familial. En 1988, son camarade d'école Olivier Zurbuchen l'engage comme secrétaire pour sa société à Éclépens. Dans ce rôle, Schneider développe l’informatique dans la gestion des projets et commandes, en contribuant à l’essor de l'entreprise jusqu'à sa retraite, qu'elle prend à 76 ans.

Parallèlement, Annette Schneider est active dans la politique locale. En 1971, elle est élue au Conseil communal de Chavannes-près-Renens, dont elle devient présidente en 1975. À la suite de plusieurs déménagements, elle entre au Conseil communal d’Écublens, puis de La Sarraz. Candidate au Grand Conseil avec le PLR, elle devient présidente de l’Arrondissement d’Écublens-Colombier, acceptant plusieurs secrétariats de sections comme La Sarraz, Cossonay, Aubonne et Morges. Au cours de cette longue période, elle a mené 24 campagnes électorales, en parallèle de nombreuses tutelles ou curatelles.

Durant près 50 années de carrière politique, Annette Schneider se bat pour l’accès à la vie politique des femmes. 

Depuis 2006, Annette Schneider s’implique à protéger et sauver l'imposant monument historique du château de La Sarraz, qui compte 900 ans de dynasties et figure dans la liste du « Patrimoine européen ». En 2018 elle publie le livre L'étrange mystère, un conte illustré par Amélie Buri qui se déroule dans le Château de La Sarraz. En 2021 parait son deuxième livre, Confession d'une dame du pays de la Venoge, publié par les éditions de l'Aire. Ce dernier retrace sa vie et son parcours politique.

En 2021, Annette Schneider met fin à sa carrière politique, mais reste une personnalité active dans la commune La Sarraz.

En 2022, elle participe à une conférence organisée par le FORUM VENOGE sur la Mobilisation de la Suisse lors de la seconde guerre mondiale au côté du Dr Alexandre Vautravers, Rédacteur en chef de la Revue Militaire Suisse.

Références

Liens externes 

 « Annette Schneider », sur la base de données des personnalités vaudoises sur la plateforme « Patrinum » de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne

Écrivain vaudois
Politique